Сенед:

 Сенед — египетский фараон из II династии.
 Сенед — город в Тунисе.
 Сенед — вымерший язык зенетской группы северноберберской ветви берберо-ливийских языков.